Серафини — итальянская фамилия.
 Серафини, Джованни (1786—1855) — итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав.
 Серафини, Джулио (1867—1938) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Серафини, Доменико (1852—1918) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат и сановник.
 Серафини, Дорино (1909—2000) — автогонщик, мотогонщик.
 Серафини, Луиджи (род. 1949) — художник, архитектор, промышленный дизайнер.
 Серафини, Камилло (1864—1952) — первый губернатор города-государства Ватикан.
 Серафини, Энрике (1904—?) — бразильский футболист, полузащитник.